Sundsbø  hat mehrere Bedeutungen:

 Sundsbø (Midsund),  der Name einer Ortschaft in der norwegischen Kommune Midsund, Møre og Romsdal

Sundsbø ist der Familienname folgender Personen:

 Dagfinn Sundsbø (* 1946), norwegischer Politiker 
 Sølve Sundsbø (* 1970), norwegischer Fotograf
 Svein Sundsbø (* 1943), norwegischer Wirtschaftsmanager und Politiker